ФК Погоњ Шчећин је пољски фудбалски клуб из града Шчећина, града на северозападу Пољске. Основан је 1948. године. Боје су плава и тамноцрвена. Играли су у прошлости дуго у првој лиги, последњи пут 2007. године, када су испали из лиге, али због финансијских проблема су испали у четврту лигу, одакле су се пласирали у трећу лигу, а у сезони 2008/09. улазе у другу лигу где тренутно играју. Боје су сличне угашеном Погону из Лавова, као и Одри из Опола и Полонији из Битома, јер су га основали имигранти из Лавова.

Састав тима

Европски успеси

Лигашки биланс

Познати играчи 
  Марјан Кјелец
  Марек Лесњак
  Даријуш Гесјор
  Јерши Подброжни
  Марек Островски
  Камил Гросицки
  Радослав Мајдан
  Амарал
  Борис Пешкович
  Олег Саленко
  Диксон Чото
  Вук Сотировић

Спољашње везе 

 ФК Погоњ Шчећин
 ФК Погоњ Шчећин
 ФК Погоњ Шчећин
 ФК Погоњ Шчећин

Фудбалски клубови из Пољске
Шћећин